Нікогосян Айк Арайович (* 1955) — вірменський лікар, міністр охорони здоров'я Вірменії (1998—2000).
 Нікогосян Армен Володяйович (* 1965) — український нейрохірург, волонтер. Учасник російсько-української війни.
 Тер-Нікогосян Григор Аршолуйсович (* 1957) — завідувача відділення Миколаївської міської лікарні № 4, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня
 Нікогосян Микола Багратович (1918—2018) — радянський та російський скульптор, народний художник СРСР.

Примітки 

вірменські прізвища